Borfluorid steht für mehrere Verbindungen von Bor und Fluor:

Bor(III)-fluorid, BF3
Bor(II)-fluorid, B2F4